Come On to Me (Major Lazer), een nummer van Major Lazer en Sean Paul
Come On to Me (Paul McCartney), een nummer van Paul McCartney